Bynum kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Bynum (Alabama)
 Bynum (Montana)
 Bynum (Texas)